est la formule brute de plusieurs isomères.

 Furocoumarine
 impératorine, numéro CAS 
 Flavanone
 alpinétine, numéro CAS